Făgețel se poate referi la:

 Făgețel, Bacău
 Făgețel (Frumoasa), Harghita
 Făgețel (Remetea), Harghita
 Făgețel, Hunedoara

Altele 
 Râul Făgețel (dezambiguizare)

Vezi și 
 Făget (dezambiguizare)
 Făgetu (dezambiguizare)

Toponime românești